Febrer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreu Febrer i Callís (1375/1380–1437/1444), katalanischer Dichter, Troubadour und Militär
 Antoni Febrer i Cardona (1761–1841), spanischer Katalanist
 Simón Febrer (1895–1989), spanischer Radrennfahrer